Eudem (en llatí Eudemus, en grec antic Εὔδημος) fou un retòric grec que va viure al segle IV.

Va ser l'autor d'un lexicó titulat περὶ Λέξεων Ρητορικῶν, sobre figures retòriques, que es conserva en manuscrit a diferents biblioteques, a París, Viena i altres llocs. Aquesta obra va ser usada amb diligència per Suides, i Eudòxia Macrembolites en parla amb elogis. Fabricius l'inclou a la Bibliotheca Graeca.

Referències 

Oradors de l'antiga Grècia
Retòrics